Oʻzbekiston PFL (2001) – 10. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 18 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Dustlik Jangibazar. Nowym mistrzem Uzbekistanu został zespół Neftchi Fergana. Tytuł króla strzelców zdobył Umid Isoqov, który w barwach klubu Neftchi Fergana strzelił 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2001 w piłce nożnej
Uzbekistan w XXI wieku